Лы — систем письменности для записи языка лы (тайские языки).

В настоящее время используются 2 системы письма лы: архаическая (тайна) и современная (тайлэ).

Архаическая система письма лы, имеющая в основе индийское письмо, возникла в XII—XIII вв. В настоящее время старое письмо лы используется во Вьетнаме, Лаосе, Мьянме и Таиланде.

В 1950-е годы в Китае на основе старого письма лы было создано новое письмо лы. Оно используется для обучения в школах, но широкого распространения не имеет.

Примечания

Ссылки 
 Старое письмо лы
 Новое письмо лы

Индийское письмо